Crystals steht für:

 The Crystals, US-amerikanische Mädchen-Gesangsgruppe
 The Crystals (Las Vegas), Einkaufszentrum in Las Vegas
 Crystals (Zeitschrift), wissenschaftliche Fachzeitschrift

Siehe auch:
 Crystal